Gernrode kan verwijzen naar:
Gernrode (Quedlinburg), ortsteil van de stad Quedlinburg in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt.
abdij Gernrode
Gernrode (Eichsfeld), gemeente in de deelstaat Thüringen.